Webb-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Webb-Gletscher (Antarktika) im ostantarktischen Viktorialand
 Webb-Gletscher (Südgeorgien) in der Allardyce Range